Янков-Мост () — населённый пункт в Сербии, в Воеводине, Средне-Банатском округе, общине Зренянин.

Население 
В селе проживает 636 жителей, из которых совершеннолетних 543. Средний возраст — 48,2 года (мужчины — 45,3 года, женщины — 51,2 года). В населённом пункте 237 домохозяйств, среднее число членов в которых — 2,68 (перепись 2002 года).

Населённые пункты Воеводины